Чемпионат Европы по международным шашкам 2006 года () — 14-й чемпионат Европы среди мужчин и 4-й чемпионат Европы среди женщин по международным шашкам. Проводился в Бовеце, Словения местным шашечным клубом, городской организацией туризма и городским управлением Бовеца при поддержке Европейской конфедерации шашек со 1 по 11 сентября. Действующие чемпионы Европы — Дарья Ткаченко (Украина, чемпион Европы 2004 года) и Александр Шварцман (Россия, чемпион Европы 2002 года).

Женщины 
В соревновании принимали участие 25 шашисток из 7 стран. Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров. Чемпионкой во второй раз подряд стала международный гроссмейстер Дарья Ткаченко (Украина, баланс побед и поражений +4). Чистое второе место у представляющей Нидерланды Нины Хукман (+3), из шести участниц с балансом встреч +2 по дополнительным показателям третье место досталось действующей чемпионке мира и экс-чемпионке Европы Тамаре Тансыккужиной (Россия).

В командном зачёте победила Россия (сумма мест 19), на втором месте Украина, на третьем Нидерланды.

Итоговая таблица 

* В графе тур указан номер соперника и результат встречи (+ победа, — поражение, = ничья)

Мужчины 
В турнире участвовали 94 шашиста из 18 стран, в том числе 19 международных гроссмейстеров, разыгрывавших две путёвки на чемпионат мира (персональный допуск уже получили чемпион мира Алексей Чижов, вице-чемпион мира Гунтис Валнерис и чемпион России Александр Георгиев). Большим количеством юниоров (в число которых входил экс-чемпион мира среди юношей Баудевейн Деркс) были представлены Нидерланды. Турнир проходил по швейцарской системе в 10 туров (4 и 7 сентября проводилось по два тура, 6 сентября — день отдыха). Чемпионом стал представитель России Александр Георгиев с балансом побед и поражений +4. С таким же результатом закончили дистанцию серебряный призёр, предыдущий чемпион Европы россиянин Александр Шварцман и выступающий за Латвию Гунтис Валнерис. 11 участников показали результат +3, 13 человек закончили турнир с результатом +2.

Впервые на чемпионатах проводился командный зачёт (по наименьшей сумме занятых мест тремя участниками от страны). Золото у России (Александр Георгиев + Алексей Чижов + Гетманский Александр) — 22 места. Серебро у Нидерландов (Александр Балякин + Кес Тейссен + Рон Хёсденс) — 43 места. Бронза у Украины (Юрий Аникеев + Игорь Кирзнер + Юрий Лагода) — 54 места.

Итоговая таблица (участники с балансом побед и поражений от 0 и выше)

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Федерации шашек Словении
 Результаты и партии в базе турниров Федерации шашек Нидерландов: мужчины, женщины
 Итоговые таблицы (личный, командные) на сайте Европейской конфедерации шашек: мужчины, женщины
 IV European Women's Championship

Литература 
Ирина КОВАЛЕВА. По швейцарской системе//газ.Спортивная панорама, № 111 (10903), 21 сентября 2006 года

2006 год в шашках
2006
Чемпионаты Европы в Словении
Шашки
Спорт в Словении в 2006 году
Сентябрь 2006 года
Шашки в Словении